Brittany Runs a Marathon est un film américain, sorti en 2019.

Synopsis 
Britanny Forgler veux perdre du poid et reprendre sa vie en main.

Fiche technique 
 Titre français : Brittany Runs a Marathon
 Réalisation : Paul Downs Colaizzo
 Scénario : Paul Downs Colaizzo
 Photographie : Seamus Tierney
 Musique : Duncan Thum
 Pays d'origine : États-Unis
 Genre : comédie
 Date de sortie : 2019

Distribution 
 Jillian Bell : Brittany
 Jennifer Dundas : Shannon
 Patch Darragh : Docteur Falloway
 Alice Lee : Gretchen
 Erica Hernandez : Molly
 Max Pava : Drunk Guy
 Michaela Watkins : Catherine
 Lil Rel Howery : Demetrius
 Utkarsh Ambudkar : Jern

Lien externe 
 

Film américain sorti en 2019
Comédie américaine
Film d'Amazon Studios
Film indépendant américain
Premier long métrage sorti en 2019